Freyung heißen folgende geographischen Objekte:

 Freyung, Stadt im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Freyung (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Freyung (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern

 Freyung (Landshut), Platz in der Landshuter Altstadt
 Freyung (Wien), Platz in der Wiener Altstadt

Siehe auch:
 Freihung, Freiung (Begriffsklärung)